Kandidát je typicky člen skupiny a jeden z možných vybraných členů, výsledek výběru. Další významy:

výběr
 kandidát (prvek) – obecně prvek vyhodnocované množiny, prvek hledaný algoritmem jako výstup splňující zadání, buď nejlépe spňující ze všech, nebo první vůbec nějak splňující.
 kandidát – člověk přihlášený do výběrového řízení, uchazeč o funkci, k obsazení daného postu.
 kandidátka – zkratka pro kandidátní listinu, ze které pouze mohou voliči ve volbách vybírat, uzavřený seznam kandidátů ke zvolení, každý za nějakou politickou stranu či hnutí.
 politický kandidát – uchazeč o veřejnou politickou funkci, jako případný zastupitel, přihlášený a do voleb zařazený na kandidátku politické strany (či hnutí), tou do veřejných voleb či na funkci nominován, jejím jménem.

akademicko-vědecký titul
 kandidát věd – V letech 1950–1998 se vědeckým pracovníkům, kteří po absolvování vysoké školy prošli odborným školením, složili předepsané zkoušky a obhájili práci, uděloval – podle sovětského vzoru – titul „kandidát věd“, zkratka CSc. Někdy je považován od roku 1998 za nahrazený mezinárodně obvyklými tituly Ph.D. a Th.D., ačkoli tyto tituly přímo nahrazují titul Dr.

 filmy
 Kandidát (film, 1972), angl. The Candidate – americké drama režiséra Michaela Ritchieho z roku 1972.
 Kandidát (film, 2002), fr. Le Candidat – francouzské drama režiséra Nielse Arestrupa z roku 2007.
 Kandidát (film, 2013) – česko-slovenský komediální thriller režiséra Jonáše Karáska z roku 2013.

Externí odkazy